Nazionale di pallanuoto femminile della Svezia
 Nazionale di pallanuoto maschile della Svezia